Кубок Італії з футболу 1999—2000 — 53-й розіграш Кубка Італії з футболу. Турнір стартував 15 серпня 1999 року, а завершився 18 травня 2000 року. У турнірі взяли участь 48 італійських клубів. У фіналі «Лаціо» виграло у «Інтернаціонале» і в 3-й раз завоювала Кубок Італії.

Календар

Груповий раунд

Група А 

Результати

Група B 

Результати

Група C 

Результати

Група D 

Результати

Група E 

Результати

Група F 

Результати

Група G 

Результати

Група H 

Результати

Другий раунд 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>12/26 жовтня 1999

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>13/27 жовтня 1999

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>13/28 жовтня 1999

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>14/27 жовтня 1999

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>30 листопада/15 грудня 1999

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>1/15 грудня 1999

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>1/16 грудня 1999

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>2/14 грудня 1999

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>12/25 січня 2000

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>12/27 січня 2000

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>13/26 січня 2000

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>9/17 лютого 2000

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>10/16 лютого 2000

|}

Фінал 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>12 квітня/18 травня 2000

|}

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Кубок Італії на rsssf  
 Кубок Італії на kicker

1999–2000
Італія
Італія
1999 в італійському спорті
2000 в італійському спорті